Верхо́вный Сове́т Респу́блики Узбекиста́н () — высший законодательный и представительный орган государственной власти Республики Узбекистан с момента обретения независимости 31 августа 1991 года по 25 декабря 1994 года — до проведения первых в истории независимого Узбекистана парламентских выборов и учреждения нового национального парламента — Олий Мажлиса (Высшего собрания) Республики Узбекистан — однопалатного парламента (стал двухпалатным по итогам конституционного референдума 2002 года). Верховный Совет Республики Узбекистан как его предшественник — Верховный Совет Узбекской ССР, являлся однопалатным, состоял из 500 народных депутатов различных национальностей, избранных со всех регионов республики. Известен как парламент (последний, 12-й созыв), который объявил о независимости Узбекистана 31 августа 1991 года. Также в истории известен как важный правительственный орган в становлении независимости и первых лет после обретения независимости республикой.

К моменту объявления о независимости Узбекистана 31 августа 1991 года, председателем Верховного Совета Узбекистана с 12 июня 1991 года являлся Шавкат Юлдашев, который проработал на этой должности до 1993 года.

См. также 
 Список депутатов Верховного Совета Узбекистана последнего созыва
 Олий Мажлис (Высшее собрание) Республики Узбекистан

Литература 
 

Государственное устройство Узбекистана
История Узбекистана
1990-е годы в Узбекистане